Araby kan syfta på

 Araby, Växjö – en stadsdel i Växjö
 Araby naturreservat – Växjö kommun
 Araby (novell) – en novell av James Joyce